Venta Quemada puede referirse a:

 Venta Quemada, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada (España); o
 Venta Quemada, localidad del municipio de Siete Aguas, en la provincia de Valencia (España).